Kirschdorf ist der Name folgender Orte in Polen:

 Kirschdorf, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Kiersztanowo (Jeziorany), Gmina Jeziorany, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Kirschdorf, Ort im Kreis Braunsberg, Ostpreußen, seit 1945: Kiersy in der Gmina Braniewo, Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Kirschdorf, Ort im Kreis Flatow, Westpreußen (Posen-Westpreußen/Pommern), seit 1945: Nowa Wiśniewka in der Gmina Zakrzewo, Powiat Złotowski, Woiwodschaft Großpolen
 Kirschdorf, früher: Mirotken, Ort im Kreis Preußisch Stargard, Westpreußen (Danzig-Westpreußen), jetzt: Mirotki (Skórcz) in der Gmina Skórcz, Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern
 Roth Kirschdorf, Ort im Kreis Schweidnitz, Schlesien, seit 1945: Wiśniowa (Świdnica), Gmina Świdnica, Powiat Świdnicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Weiß Kirschdorf, Ort im Kreis Schweidnitz, Schlesien, seit 1945: Krzczonów (Świdnica), Gmina Świdnica, Powiat Świdnicki, Woiwodschaft Niederschlesien